Sveti Jurij je lahko:

 Sveti Jurij - mučenec in svetnik

Naselja in občine v Sloveniji 

 Sveti Jurij, Občina Grosuplje
 Sveti Jurij, Občina Rogatec
 Sveti Jurij, Občina Rogašovci
 Sveti Jurij ob Ščavnici, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
 Sv. Jurij ob Taboru, zdaj Tabor v Savinjski dolini, Občina Tabor

 Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
 Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Drugo 

 Cerkev svetega Jurija
 Kip svetega Jurija, Zgornja Kungota

Glej tudi 

 Šentjur (razločitev)
 Šentjurij
 Szentgyörgymező
 Saint-Georges
 San Jorge
 Sankt Georgen
 São Jorge

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška